Alejandro Dhers (Buenos Aires, 1952 ) és un fotògraf i músic franco-argentí, que va marxar de la dictadura militar argentina a l'exili a Catalunya on va treballar des del 1977 a Barcelona, a Alemanya des del 1987 i a França des del 2002.

Va estudiar sociologia de la comunicació a Buenos Aires i posteriorment, fotografia a Barcelona. Gràcies a les seves fotografies ha guanyat diferents premis internacionals i ha fet diferents mostres de la seva obra a Barcelona, Berlin i França.

Ha fet la instal·lació audiovisual "Barcelona-Rambles" a la Fundació Joan Miró en l'Espai 10 l'any 1985. En Berlin va participar en una exposició fotogràfica del Museum Europäischer Kulturen anomenada "Migració Heimat Berlin? " on els artistes invitaven a reflexionar sobre la investigació dels fenòmens culturals comuns i diferències ètniques, regionals i nacionals, amb la societat berlinesa com a punt de partida, ja que n'és un bon exemple d'entramat de cultures.

També ha exposat el 1996 al Ibero-Amerikanisches Institut Berlin, el 1998 a la Haus der Kulturen der Welt, l'any 2000 "Regard Cosmique" al Verkstatt der Kulturen Berlin i ha participat en diverses exposicions col·lectives com "Argentinos en el espejo" l'any 2001 organitzat per l'ambaixada de la República Argentina i el Goethe-Institut Berlin.

En 2002 arriba a Toulouse i comença una nova etapa artística com a guitarrista en duo amb la cantant Layla Dhers. Ells han realitzat centenars de concerts a festivals, teatres i centres culturals de França i Alemanya.

Ha exposat a França en 2003 Festival Cinémas de l'Amérique Latine (Expo-concert Toulouse), 2004 Centre Multimédia Espace François Mitterrand (Expo-concert Tarascon-sur-Ariège), 2005 Rue de la Fraternité (Expo-concert Collioure), 2006 Biennale des Musiques Ibériques (Expo-concert Colomiers), 2011 Centre Multimédia Expo-concert Mas-d'Azil), 2017 Médiathèque Municipale Louis Molveau (Expo-concert Cuxac d'Aude).

2022 Projecte Exposició Retrospectiva (Expo-concert 44 anys de fotografia i música, 120 fotos + concert Layla Dhers vocal & Alejandro Dhers guitar).

Exposicions individuals :

1979 Galeria Tau, Sant Celoni, Catalunya / 1983 Galeria Materail Sensible, Barcelona / 1985 Espai 10 Fundació Joan Miró, Barcelona / 1990 Galeria Fotomultikultur, Berlin / 1992 Galeria Mafalda, Berlin / 1994 Galeria Thomas Mann Club, Nordhausen, Alemanya / 1996 Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin / 1997 Galeria Kulturinsel, Berlin / 1998 Haus der Kulturen der Welt, Berlin / 1999 Galeria Kulturbrauerei, Berlin / 2000 Galeria Werkstatt der Kulturen, Berlin / 2001 Kulturnetzwerk Neuköln, Berlin / 2002 Galeria La Cueva (expo-concert), Berlin

Facebook: Alex Pipo Dhers

Referències 
 
 
 

Fotògrafs argentins
Músics de Buenos Aires